Varga Ádám (1989) birkózó
 Varga Ádám (1989) színész, drámainstruktor
 Varga Ádám (1999) labdarúgókapus, a Ferencvárosi TC kapusa
 Varga Ádám (1999) labdarúgókapus, a Puskás Akadémia kapusa
 Varga Ádám (?) kajakozó

Hasonló
 D. Varga Ádám (1996) színész